El Campionat Europeu de bàsquet masculí del 2017 o Eurobasket 2017 és la XL edició del Campionat Europeu de bàsquet masculí. La fase de grups es va disputar a Finlàndia, Israel, Romania i Turquia i la fase final es jugà a Istanbul (Turquia). Eslovènia en va ser la guanyadora imposant-se a la final a Sèrbia. Goran Dragic va ser escollit com a millor jugador.

Grups 
El Campionat el disputaran 24 seleccions: les 4 amfitriones de la fase de grups, les 9 primeres classificades de l'Eurobasket 2015 i les 11 restants després de superar la fase prèvia de classificació.
Els quatre amfitrions van escollir un país cadascun d'ells l'any 2016, per relacions comercials i de marketing, i en el sorteig dels grups aquests equips van ser emparellats directament en els mateixos grups.

Seus

Fase de grups 
Els quatre primers equips classificats de cada grup passaran a jugar la fase final del torneig a Istambul.

Grup A

Resultats 

Tots els partits a l'hora local de Hèlsinki (UTC+2).

Grup B

Resultats 

Tots els partits a l'hora local de Tel Aviv (UTC+2).

Grup C

Resultats 

Tots els partits a l'hora local de Cluj (UTC+2).

Grup D

Resultats 

Tots els partits a l'hora local de Istambul (UTC+2).

Quadre Resum

Referències 

2017
Competicions de bàsquet a Turquia
Competicions de bàsquet del 2017